Somerset County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Somerset County (Maine) – okres státu Maine
 Somerset County (Maryland) – okres státu Maryland
 Somerset County (New Jersey) – okres státu New Jersey
 Somerset County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie